Клејвил има више значења:
 Клејвил (Роуд Ајланд)
 Клејвил (Њујорк)